Арат (Aratos) може да се отнася за:

 Арат, брат на Алкивиад (5 век пр.н.е.)
 Арат (Спарта), легендарен вожд на спартанците
 Арат от Соли (* 315/310;† 245 пр.н.е.), гръцки дидактичен поет
 Арат, син на Асклепий
 Арат от Сикион I от Сикион (* 271; † 213 пр.н.е.), стратег на Ахейския съюз (245 пр.н.е.)
 Арат (стратег), син на Арат от Сикион и стратег 219/218 пр.н.е.
 Aratos, село в община Комотини в Източна Македония и Тракия, Гърция
 Aratus pisonii, вид ракообразни